In het seizoen 2021/2022 komt Rangers FC uit in de Schotse Premiership. In dit seizoen zal Rangers ook weer uitkomen in de Scottish Cup en de League Cup. Rangers zal ook deelnemen aan de UEFA Champions League.

Selectie 2021/2022

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2022

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2021/22

Vertrokken 2021/22

Winter

Aangetrokken 2021/22

Vertrokken 2021/22

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

Premiership

Scottish Cup

League Cup

UEFA Champions League

UEFA Europa League

Statistieken

Tussenstand in Schotse Premiership

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Rangers FC naar seizoen
Schotse voetbalclub 2021/22